Příjmení Zátka nese více různých osobností:

Rodina Zátků původem z Českých Budějovic 
 August Zátka (1847–1935) – rakouský a český advokát a politik, syn Hynka
 Dobroslav Zátka (1859–1946) – český podnikatel, spolumajitel firmy Bratří Zátkové, syn Hynka
 Ferdinand Zátka (1845–1901) – český podnikatel, syn Hynka
 Jana Zátková, roz. Klavíková (1859–1933) – česká činitelka ženských spolků a škol, manželka Augusta
 Hynek Zátka (1808–1886) – český podnikatel a politik, otec Augusta, Ferdinanda, Vlastimila a Dobroslava
 Růžena Zátková (1885–1923) – česká malířka a sochařka ovlivněná futurismem, dcera Vlastimila
 Sláva Tonderová-Zátková (1884–1969) – česká malířka a sochařka, dcera Vlastimila
 Vlastimil Zátka (1851–1907) – český podnikatel, spolumajitel firmy Bratří Zátkové, syn Hynka, otec Růženy

Související články 
 Rodina Zátků – významná měšťanská rodina, vlastnící mimo jiné obilné mlýny v Jižních Čechách

Externí odkazy 
 

Česká příjmení